Того року турнір проводився вперше.

Жофія Губачі виграла титул, у фіналі перемігши Марію Елену Камерін з рахунком 1-6, 6-3, 7-6(5).

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, одиночний розряд
2001